Lipiny (gromada w powiecie brzezińskim)
 Lipiny (gromada w powiecie dębickim)
 Lipiny (gromada w powiecie lubińskim)
 Lipiny (gromada w powiecie mińskim)
 Lipiny (gromada w powiecie nowosolskim)

także:
 Lipiny Dolne (gromada) (powiat biłgorajski)